Швец, Иржи ():
 Швец, Иржи (1935—2014) — чехословацкий борец классического стиля.
  (род. 1975) — чешский политик.